Perfect Strangers (série)
 Perfect Strangers (álbum) - de Deep Purple
Perfect Strangers (canção de Deep Purple)
 Perfect Strangers (canção de Jonas Blue)